Porąbka ist der Name folgender Orte in Polen:
 Porąbka (Powiat Bielski), Dorf und Gemeindesitz im Powiat Bielski, Woiwodschaft Schlesien
 Porąbka (Resko) (dt. Rübenhagen), Dorf im Powiat Łobeski, Woiwodschaft Westpommern; siehe: Resko
 Porąbka (Połczyn-Zdrój) (dt. Stubbenberg), Dorf im Powiat Świdwiński, Woiwodschaft Westpommern; siehe: Połczyn-Zdrój
 Porąbka (Sosnowiec), Stadtteil von Sosnowiec in der Woiwodschaft Schlesien